George Finch peut désigner :
 George Finch (1752-1826),  comte de Winchilsea et  comte de Nottingham, officier d'armée et promoteur du cricket ;
 George Finch-Hatton (1791-1858),  de Winchilsea et  de Nottingham, homme politique britannique. Fils du précédent ;
 George Finch (1794-1870), propriétaire et homme politique britannique. Fils illégitime de George Finch (9e comte de Winchilsea).
 George Finch (1835-1907), homme politique britannique ;
 George Ingle Finch (1888-1970), alpiniste et physicien britannique.